Voltoya peut désigner :

Toponyme 

 Juarros de Voltoya, commune d'Espagne ;
 , page d'homonymie ;
 Mediana de Voltoya, commune de la province d'Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne ;
 , page d'homonymie ;
 Voltoya, rivière espagnole.